Hill City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hill City (Idaho)
 Hill City (Kansas)
 Hill City (Minnesota)
 Hill City (South Dakota), im Pennington County
 Hill City (Texas)